Юрий Григорьевич Кисель (; ) — украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Учился в Криворожском горнорудном институте (специальность «Промышленное и гражданское строительство»).

Работал начальником производственных цехов производственного объединения «Кривбасбудиндустрия».

Кисель занимает должность директора ООО «Растро». Он также является совладельцем строительной компании ООО «Биант».

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 43 в списке. На время выборов: директор ООО «Растро», беспартийный. Проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Заместитель председателя депутатской фракции партии «Слуга народа». Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Заместитель руководителя группы по межпарламентским связям с Королевством Таиланд.

Председатель Днепропетровской областной организации партии «Слуга народа».

Примечания

Ссылки 
 
 

Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Председатели комитетов и фракций Верховной рады Украины